Михаил Фёдорович Комаров (—) — украинский , , .

Биография 
В 1867 году окончил юридический факультет Харьковского университета. Был присяжным поверенным в Острогожске и Киеве, затем нотариусом в Умани, позже — нотариусом в Одессе. Комаров собирал народные песни, в 1891 опубликовал (Одесса) сборник пословиц и заговоров «Нова Збирка», в 1883 опубликовал в 1 ч. альманаха «Рада» (и отдельно) библиографический указатель украинской литературы того времени: «Показчик» (1883).

Но главной его заслугой признана работа над 4-томным русско-украинским словарем, печатавшимся в 1893—1898 годах при галицкой газете «Зоря». На словаре указаны имена составителей — М. Уманец и А. Спилка. Уманец — это псевдо Комарова (работавшего в Умани), а слово Спилка означало коллектив авторов, присылавших слова Комарову. Словарь был издан на средства украинского общественного деятеля и мецената Евгена Чикаленко. Небольшие статьи Комарова по истории лакской литературы были напечатаны в «Киевской Старине» и в галицких изданиях: «Дило», «Зоря» и «Правда». В 1874—1875 опубликовал несколько книжек для народного чтения на украинском языке.

Комаров не терял связей с родной Екатеринославщиной — избирался членом екатеринославского общества «Просвіта», местный украинский журнал «Дніпрові хвилі» печатал рецензии на его книги, сохранилось шесть писем М. Комарова к екатеринославскому историку Дм. Яворницкому, а в связи со смертью Комарова в Одессу была послана телеграмма сочувствия от членов общества «Просвіта» в Мануйловке под Екатеринославом.

Литература 
 Комаров Михайло Федорович //Чабан Микола. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905—1921). Біобібліографічний словник. Дніпропетровськ. 2002. С. 248—249.
 М. Ф. Комаров як дослідник та популяризатор козаччини // Вінцковський Т., Джумига Є., Мисечко А. Українські мілітарні формування в Одесі в добу Центральної Ради (березень 1917 — квітень 1918 рр.). — Одеса: Фенікс, 2010. — 154 с.
 

Лексикографы Украины
Выпускники юридического факультета Харьковского университета